Majalengka ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Jawa Barat. Ende 2021 leben hier etwa 1,3 Mio. Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Majalengka ist die gleichnamige Stadt Majalengka.

Geographie 
Majalengka ist ein Binnnenbezirk im Osten der Provinz Jawa Barat und belegt Höhenlagen zwischen 19 und 857 Metern. 40 Prozent der Fläche sind höher als 500 Meter, 28,7 Prozent liegen unterhalb von 50 Metern. Majalengka erstreckt sich zwischen 6°37′ und 7°10′ s. Br. sowie zwischen 108°03′ und 108°25′ ö. L. und hat folgende Kabupaten als Nachbarn: Sumedang im Westen, Indramayu im Norden, Cirebon (nordöstl.) und Kuningan (südöstl.) im Osten sowie Ciamis im Süden. Mit dem Kabupaten Tasikmalaya besteht im Südwesten noch eine etwa sechs Kilometer lange Grenze.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Majalengka in 26 Distrikte (Kecamatan) mit 343 Dörfern. Eine weitere Untergliederung erfolgt in Dusun, Rukun Warga (RW, 2.231) und Rukun Tetangga (RT, 6.566).

{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class='"hintergrundfarbe7'
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class='"hintergrundfarbe7'
! Einwohner||Sex Ratio||Dichte||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 32.10.01 ||style="text-align:left"| Lemahsugih ||style="text-align:left"| Lemahputih || 78,64 || 57.038 || 63.223 || 103,7 || 804,0 || 19 || –
|-
| 32.10.02 ||style="text-align:left"| Bantarujeg ||style="text-align:left"| Babakansari || 66,52 || 42.634 || 46.289 || 99,7 || 695,9 || 13 || –
|-
| 32.10.03 ||style="text-align:left"| Cikijing ||style="text-align:left"| Sukamukti || 43,54 || 59.577 || 67.467 || 102,5 || 1.549,5 || 15 || –
|-
| 32.10.04 ||style="text-align:left"| Talaga ||style="text-align:left"| Talagakulon || 43,50 || 43.045 || 47.742 || 102,9 || 1.097,5 || 17 || –
|-
| 32.10.05 ||style="text-align:left"| Argapura ||style="text-align:left"| Sukasari Kidul || 60,56 || 33.460 || 36.470 || 102,1 || 602,2 || 14 || –
|-
| 32.10.06 ||style="text-align:left"| Maja ||style="text-align:left"| Maja Selatan || 65,21 || 48.396 || 52.155 || 101,6 || 799,8 || 18 || –
|-
| 32.10.07 ||style="text-align:left"| Majalengka ||style="text-align:left"| Majalengka Wetan || 57,00 || 68.871 || 73.052 || 100,3 || 1.281,6 || 4 || 10
|-
| 32.10.08 ||style="text-align:left"| Sukahaji ||style="text-align:left"| Cikalong || 32,52 || 39.579 || 46.943 || 100,6 || 1.443,5 || 13 || –
|-
| 32.10.09 ||style="text-align:left"| Rajagaluh ||style="text-align:left"| Rajagaluh || 34,37 || 41.377 || 46.819 || 101,8 || 1.362,2 || 13 || –
|-
| 32.10.10 ||style="text-align:left"| Leuwimunding ||style="text-align:left"| Leuwimunding || 32,46 || 55.736 || 63.932 || 101,9 || 1.969,6 || 14 || –
|-
| 32.10.11 ||style="text-align:left"| Jatiwangi ||style="text-align:left"| Sutawangi || 40,03 || 82.524 || 90.174 || 101,3 || 2.252,7 || 16 || –
|-
| 32.10.12 ||style="text-align:left"| Dawuan ||style="text-align:left"| Bojongcideres || 23,80 || 44.491 || 47.633 || 99,1 || 2.001,4 || 11 || –
|-
| 32.10.13 ||style="text-align:left"| Kadipaten ||style="text-align:left"| Heuleut || 21,86 || 43.346 || 47.294 || 102,1 || 2.163,5 || 7 || –
|-
| 32.10.14 ||style="text-align:left"| Kertajati ||style="text-align:left"| Kertajati || 138,36 || 42.263 || 47.578 || 99,4 || 343,9 || 14 || –
|-
| 32.10.15 ||style="text-align:left"| Jatitujuh ||style="text-align:left"| Jatitengah || 73,66 || 50.864 || 55.192 || 99,1 || 749,3 || 15 || –
|-
| 32.10.16 ||style="text-align:left"| Ligung ||style="text-align:left"| Ligung || 62,25 || 56.328 || 65.770 || 98,6 || 1.056,6 || 19 || –
|-
| 32.10.17 ||style="text-align:left"| Sumberjaya ||style="text-align:left"| Sumberjaya || 32,73 || 56.655 || 64.576 || 100,9 || 1.973,0 || 15 || –
|-
| 32.10.18 ||style="text-align:left"| Panyingkiran ||style="text-align:left"| Panyingkiran || 22,98 || 29.576 || 32.691 || 100,2 || 1.422,6 || 9 || –
|-
| 32.10.19 ||style="text-align:left"| Palasah ||style="text-align:left"| Waringin || 38,69 || 45.661 || 53.275 || 100,2 || 1.377,0 || 13 || –
|-
| 32.10.20 ||style="text-align:left"| Cigasong ||style="text-align:left"| Cicenang || 24,17 || 33.937 || 37.763 || 102,9 || 1.562,4 || 7 || 3
|-
| 32.10.21 ||style="text-align:left"| Sindangwangi ||style="text-align:left"| Sindangwangi || 31,76 || 30.290 || 34.315 || 102,3 || 1.080,5 || 10 || –
|-
| 32.10.22 ||style="text-align:left"| Banjaran ||style="text-align:left"| Banjaran || 41,98 || 23.903 || 25.015 || 99,6 || 595,9 || 13 || –
|-
| 32.10.23 ||style="text-align:left"| Cingambul ||style="text-align:left"| Cingambul || 37,03 || 35.719 || 42.604 || 102,3 || 1.150,5 || 13 || –
|-
| 32.10.24 ||style="text-align:left"| Kasokandel ||style="text-align:left"| Kasokandel || 31,61 || 45.858 || 52.808 || 100,4 || 1.670,6 || 10 || –
|-
| 32.10.25 ||style="text-align:left"| Sindang ||style="text-align:left"| Sindang || 23,97 || 14.409 || 16.912 || 99,1 || 705,6 || 7 || –
|-
| 32.10.26 ||style="text-align:left"| Malausma ||style="text-align:left"| Malausma || 45,04 || 40.936 || 47.784 || 103,8 || 1.060,9 || 11 || –
|-
! 32.10 ||colspan="2"| Kab. Majalengka ||style="text-align:right"| 1.204,24 ||style="text-align:right"| 1.166.473 ||style="text-align:right"| 1.305.476
! style="text-align:right"| 101,1 ||style="text-align:right"| 1.061,9 ||330 || 13
|}

Demographie 
Zur letzten Volkszählung im September 2020 (Sensus Penduduk – SP2020) lebten in Majalengka 1.305.476 Menschen, davon 649.090 Frauen und 656.386 Männer (49,7 ÷ 50,3). Zur vorletzten Volkszählung (2010) bestand noch ein Frauenüberschuss (50,03 %). Vorherrschender Sprachdialekt ist Sundanesisch.

99,68 Prozent der Einwohner sind Muslime, Christen sind mit 0,33 % vertreten (3.697 ev.-luth. / 602 röm.-kath.).

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre)

Transport 
Der 2018 eröffnete internationale Flughafen Kertajati wurde als Flughafen für die Metropolregion Bandung konzipiert. Auf Grund der schlechten Erreichbarkeit des Flughafens steht er seit seinem Bau in der Kritik. Die nationale Fluggesellschaft Garuda Indonesia hat bereits alle Flüge von diesem Flughafen eingestellt.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Majalengka (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat